Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1979–1980-as szezonja volt a Serie A 78. szezonja. A bajnok az Internazionale lett. Ez volt a klub 12. bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat 

 Ivano Bordon (30 mérkőzés)
 Giuseppe Baresi (30)
 Gabriele Oriali (25)
 Giancarlo Pasinato (27)
 Roberto Mozzini (22)
 Graziano Bini (28)
 Domenico Caso (29)
 Giampiero Marini (29)
 Alessandro Altobelli (29)
 Evaristo Beccalossi (27)
 Carlo Muraro (24)
 Edző: Eugenio Bersellini
Tartalékok
 Nazzareno Canuti (26), Franco Pancheri (17), Claudio Ambu (13), Leonardo Occhipinti (1), Renato Cipollini (1).

Góllövőlista 

 16 gól: Roberto Bettega (Juventus)
 15 gól: Alessandro Altobelli (Internazionale)
 13 gól: Paolo Rossi (Perugia)
 12 gól: Francesco Graziani (Torino), Roberto Pruzzo (Roma), Franco Selvaggi (Cagliari)
 11 gól: Giuseppe Savoldi (Bologna)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1979-80
 Serie C1 1979-80
 Serie C2 1979-80
 Serie D 1979-80
 Coppa Italia 1979-80

Források 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1